

28-ма окрема механізована бригада — формування Сухопутних військ з Одеси.
 28-ма окрема бригада радіаційного, хімічного, біологічного захисту — формування військ РХБ захисту, що існувало у 1990-х і дислокувалося у Сєвєродонецьку.

28-ма окрема бригада радіаційного, хімічного, біологічного захисту
 28-ма окрема мотострілецька бригада імені Серго Орджонікідзе
 28-ма окрема понтонно-мостова бригада
 28-ма зенітна ракетна бригада